Ту-134УБЛ (по кодификации НАТО: Crusty-B) — учебно-тренировочный самолёт, разработанный в ОКБ Туполева в начале 1980-х годов на базе пассажирского лайнера Ту-134. 

Самолёт принят на вооружение ВВС и ВМФ ВС Союза ССР в 1982 году. Продолжает использоваться в ВВС России для обучения курсантов полётам на Ту-22М3 и Ту-160. Также его применяют для поддержания навыков строевых пилотов, чтобы сократить расход лётного ресурса боевых самолётов. В 1982 году, Ту-134УБЛ снимался в роли экспериментального самолёта С-14, в фильме «Нежность к ревущему зверю».

Модификации

Тактико-технические характеристики 
Источники

Технические характеристики 
 Экипаж: 4 человека
 Количество курсантов: 12 человек
 Длина: 41,92 м
 Размах крыла: 29,01
 Высота: 9,14 м
 Площадь крыла: 127,3 м²
 Масса пустого: 29 000 кг
 Масса топлива: 14 400 кг
 Масса полезной (боевой) нагрузки: 8200 кг
 Нормальная взлётная масса: 47 600 кг
 Максимальная взлетная масса: 49 000 кг
 Двигатели: 2 × ТРДД Д-30 3-й серии
 Тяга максимальная: 2 × 6800 кгс (66,7 кН)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость:
 Крейсерская скорость: 890 км/ч
 Практическая дальность без дозаправки: 2300 км (с нагрузкой 5000 кг)
 Боевой радиус:
 Продолжительность полёта:
 Практический потолок: 11 800 м
 Скороподъёмность:
 Длина разбега/пробега: 2150/1980 м

На вооружении

Состоит на вооружении 
:
 929-й Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны имени В. П. Чкалова
 859-й Центр боевого применения и переучивания личного состава авиации ВМФ (авиабаза Ейск) — два Ту-134УБ-Л в нелётном состоянии, также по одному Ту-134А-4 и Ту-134УБЛ по состоянию на 2017 год. По факту летающий Ту-134УБ-Л конвертирован в Ту-134А-4 без нанесения признака.
 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации (авиабаза Дягилево)
 27-й Смешанный авиационный полк (авиабаза Тамбов, бывший аэродром ТВВАУЛ имени М. Расковой) — эскадрилья Ту-134УБЛ. Кроме того, на хранении около 25 Ту-134УБЛ
 Челябинский Краснознаменный военный авиационный институт штурманов — 5 Ту-134УБЛ (аэродром Шагол)

Состоял на вооружении 
 — состоял на вооружении вплоть до распада государства в 1991 году

:
 184-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиаполк — 6 Ту-134УБЛ базировались на авиабазе Прилуки. Две единицы стали экспонатами Государственного музея авиации Украины и Полтавского музея дальней и стратегической авиации.
 33-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава ВВС Украины — один Ту-134УБК (авиабаза Кульбакино, г. Николаев). Снят с вооружения в 1994 году.

Авиапамятники и экспонаты музея

См. также 
 Дальняя авиация Украины

Примечания

Литература 
 

Учебные самолёты